Torre Pallavicina, comune italiano in provincia di Bergamo
 Roggia Pallavicina, antico corso d'acqua artificiale
 Madonna della Pallavicina, santuario cattolico a Izano in provincia di Cremona